Pajajaran (Cicendo), een plaats in Indonesië
Pajajaran (Kota Agung Barat), een plaats in Indonesië
 Pajajaran (koninkrijk), een Javaans koninkrijk in de 15e eeuw.

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing